Serveren heeft verschillende betekenissen:
 het opdienen van een maaltijd of een drankje. De persoon die de maaltijd opdient noemt men een kelner of ober

 het opslaan van een bal bij diverse netsporten, waaronder tennis (zie serveren (tennis)), squash, badminton, tafeltennis, volleybal, beachvolleybal en roundnet.